Montmartin (Oise)
ook:
Montmartin-en-Graignes, Manche
Montmartin-le-Haut, Aube
Montmartin-sur-Mer, Manche